

Lokalizacje

Niemcy 
 Seeon – dzielnica gminy Wurmsham w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Seeon – dzielnica gminy Seeon-Seebruck w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Seeon-Seebruck – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein